

Persone 
Pär Fabian Lagerkvist – scrittore svedese (1891-1974)
Claes-Ingvar Lagerkvist – astronomo svedese (1944 – )

Astronomia 
2875 Lagerkvist – asteroide
P/1996 R2 Lagerkvist – cometa periodica
308P/Lagerkvist-Carsenty – cometa periodica